Markéta Bavorská (7. listopadu 1456, Amberg – 25. ledna 1501, Heidelberg) byla bavorská princezna a sňatkem falcká kurfiřtka.

Život 
Markéta se narodila jako dcera vévody Ludvíka IX. Bavorského a jeho manželky Amálie, nejstarší dcery saského kurfiřta Fridricha II.

V roce 1474 se jako osmnáctiletá při propracovaném obřadu provdala za o osm let staršího Filipa, který se stal později falckým kurfiřtem. Dříve ho jako kandidáta na sňatek odmítla Marie Burgundská či Anna, dědička hrabství Katzenelnbogen. Svatby Markéty a Filipa se zúčastnilo přes 1.000 hostů, mimo jiné i čtrnáct vládnoucích knížat. Bylo zkonzumováno velké množství jídla, včetně 10 000 kuřat, a vypito 110 000 litrů vína.

Dva roky po sňatku se stal Filip falckým kurfiřtem. V roce 1482 uprchla Markéta před morovou nákazou z Heidelbergu na hrad Winzingen, kde porodila syna Fridricha, který se stal později falckým kurfiřtem.

Díky manželce měl Filip dobré vztahy s jejím bratrem, bavorským vévodou Jiřím, s jehož dcerou Alžbětou v roce 1499 oženil svého syna Ruprechta. Dynastická unie byla výchozím bodem politické a vojenské spolupráce mezi Bavorskem a Falcí. Vévoda Jiří, který neměl vlastního syna, odkázal své vévodství zeti, synovi své sestry.

Potomci 
Za dvacet sedm let manželství Markéta porodila čtrnáct dětí:

 Ludvík V. Falcký (2. července 1478 – 16. března 1544)
 Filip Falcký (5. července 1480 – 5. ledna 1541)
 Ruprecht Falcký (14. května 1481 – 20. srpna 1504)
 Fridrich II. Falcký (9. prosince 1482 – 26. února 1556)
 Alžběta Falcká (16. listopadu 1483 – 24. června 1522)
 Jiří Falcký (10. února 1486 – 27. září 1529)
 Jindřich Falcký (15. února 1487 - 3. ledna 1552)
 Jan III. Falcký (7. května 1488 – 3. února 1538)
 Amálie Falcká (25. července 1490 – 6. ledna 1524)
 Barbora Falcká (28. srpna 1491 – 15. srpna 1505)
 Helena Falcká (9. února 1493 – 4. srpna 1524)
 Wolfgang Falcký (31. října 1494 – 2. dubna 1558)
 Ota Jindřich Falcký (6. května 1496 – 31. května 1496)
 Kateřina Falcká (14. října 1499 – 16. ledna 1526)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. listopadu
Narození v roce 1456
Narození v Ambergu
Úmrtí 25. ledna
Úmrtí v roce 1501
Úmrtí v Heidelbergu
Wittelsbachové
Falcké princezny
Falcké kurfiřtky
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu